Esta noche fiesta, puede referirse a:

 Esta noche fiesta, programa de televisión de España (1976-1977).
 Esta noche fiesta, programa de televisión de Chile (1977-1978).